IFK Österåker kan syfta på:

 IFK Österåker Fotboll
 IFK Österåker Vikings HC